Franciaország
Noyers, település Eure megyében
Noyers, település Haute-Marne megyében
Noyers, település Loiret megyében
Noyers, település Yonne megyében